Agudelo ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Agudelo (* 1959), kolumbianischer Radrennfahrer
 Hernando Agudelo Villa (1923–2010), kolumbianischer Politiker und Ökonom
 Jaime Agudelo (1926–2009), kolumbianischer Komiker und Schauspieler
 Jorge Humberto Agudelo (* 1972), kolumbianischer Fußballspieler
 Juan Agudelo (* 1992), US-amerikanischer Fußballspieler
 Juan David Agudelo (* 1982), kolumbianischer Schauspieler
 Mónica Agudelo (1956–2012), kolumbianische Journalistin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin 
 Orlando Agudelo (* ?), kolumbianischer Tennisspieler